

Botanica 
 Canna – genere di piante della famiglia delle Cannaceae
 Canna – nome con cui si indica una parte del fusto di alcune piante, o per estensione l'intera pianta:
Canna comune (Arundo donax)
Canna di palude (Phragmites australis)
Canna da zucchero (Saccharum officinarum)
Canna di bambù (Bambuseae)

Geografia 
 Canna – comune in provincia di Cosenza
 Canna – isola della Scozia appartenente alle Ebridi Interne

Tecnologia e scienze 

 Canna fumaria – in scienza delle costruzioni, elemento costruttivo
Canna metrica – asta graduata per misura
Canna – antica unità di misura di valore compreso tra 2 e 3 metri
Canna – parte superiore del telaio di una bicicletta o di una motocicletta

Altro 
 Canna da pesca – utensile utilizzato per la pesca
Canna – in balistica, parte di un'arma da fuoco
 Canna – in musica, parte dell'organo
 Canna – sigaretta contenente marijuana o hashish

Pagine correlate
 Cannula
 Canne (disambigua)
 Kanna

Altri progetti